

Саловка — присілок, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Саловка — село, Лямбірський район, Мордовія

ru:Саловка